Каледа — фамилия. Известные носители::

 Каледа, Альгис (1952—2017) — литовский литературовед, литературный критик, переводчик.
 Каледа, Глеб Александрович (1921—1994) — священник.
 Каледа, Василий Иванович (1914—1995) — заслуженный врач Белоруссии.
 Каледа, Кирилл Глебович (род. 1958) — протоиерей, настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове.